Øre har flere betydninger:
 Øre – den ydre del af høreorganet hos pattedyr; samt: indre øre
 Øre (hank) – er en hank (fx på keramikkrukker o.a.)
 Øre (møntenhed) – en hundredel af den danske krone, eller andre nordiske landes mindste møntenhed
 Øre (vægt) – vægtværdi (historisk)
 Øre (geografi) – gruset strand; halvø, odde, tange
 Øre (afsprængt) – er det som afsprænges ved uforsigtig boring gennem murværk
 Øre (bagværk) – sprække i brødskorpen (skåret ved indsnit i dejen, ridsning, eller spontant opstået)

Se også
 Sprogøre – et naturligt anlæg for at lære talesprog